Toponímia:
 Kent, comtat del sud-est d'Anglaterra
 Kent (Nova Brunsvic), comtat de la província de Nova Brunsvic al Canadà
 Kent (Iowa) Kent (Minnesota) Kent (Ohio) Kent (Washington) Kent Acres, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Delaware
 Kent Narrows, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Península de Kent, península al territori de Nunavut, a la costa àrtica del nord del Canadà
 Fort Kent, població dels Estats Units a l'estat de Maine (EUA)
 Regne de Kent Personatges:
 Clark Kent, àlter ego de Superman
 James Tyler Kent (Woodhull, 1849 – Stevensville, 1916), metge estatunidenc fundador de l'homeopatia 
 Victoria Kent (Màlaga, 1898 - Nova York, 1987), primera advocada a exercir a Espanya
 Walter Kent''' (1911 - 1994), compositor jueu americà